Рэ́нкин () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Рэнкин, Аманда (род. 1976) — австралийская гребчиха-байдарочница.
 Рэнкин, Билли (род. 1959) — шотландский гитарист и автор песен.
 Рэнкин, Джанет (1880—1973) — американский общественный деятель и политик.
 Рэнкин, Иэн (род. 1960) — британский писатель, автор детективных романов.
 Рэнкин, Крис (род. 1983) — новозеландский актёр. Получил известность исполняя роль Перси Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере.
 Рэнкин, Нелл (1924—2005) — американская оперная певица (меццо-сопрано).
 Рэнкин, Ричард (род. 1983) — шотландский актёр.
 Рэнкин, Роберт (род. 1949) — британский писатель, автор романов юмористической фантастики/фэнтези.
 Рэнкин, Уильям (1920—2009) — пилот воздушных сил США, ветеран Второй мировой и Корейской войн.
 Про художника см. Ранкен, Уильям.
 Ренкин, Уильям Джон (Rankine; 1820—1872) — шотландский инженер и физик, один из создателей технической термодинамики.

См. также